Rivinus ist der Name folgender Personen:

 Andreas Rivinus (1601–1656) deutscher Mediziner
 Andreas Florens Rivinus (1701–1761), deutscher Rechtswissenschaftler
 August Florenz Rivinus (1707–1769), deutscher Rechtswissenschaftler
 Augustus Quirinus Rivinus (1652–1723), deutscher Mediziner und Botaniker
 Eduard Florens Rivinus (1801–1873), deutsch-amerikanischer Arzt und Autor
 Ernst Florenz Rivinus (1704–1742), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Florenz Rivinus (1681–1755), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann August Rivinus (1692–1725), deutscher Mediziner
 Quintus Septimius Florens Rivinus (1651–1713), deutscher Jurist und Leipziger Bürgermeister
 Tilemann Andreas Rivinus (1654–1692), deutscher lutherischer Theologe

 siehe auch: Bachmann